Жукаускас, Артурас
 Жукаускас, Артурас (1974—2012) — литовский актёр и театральный режиссёр.
 Жукаускас, Артурас (род. 1956) — литовский учёный-физик.